Raven Klaasen e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Klaasen ha fatto coppia con Rajeev Ram, mentre Melo ha giocato con Łukasz Kubot. Entrambe le coppie sono state sconfitte al secondo turno, rispettivamente da Jo-Wilfried Tsonga e Nenad Zimonjić e da Pablo Cuevas e Marcel Granollers.

In finale John Isner e Jack Sock hanno sconfitto in finale Henri Kontinen e John Peers con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Feliciano López /  Marc López (quarti di finale)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)
 Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Treat Huey /  Maks Mirny (secondo turno)
 Robert Lindstedt /  Vasek Pospisil (secondo turno)

Wildcard 

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

 Li Zhe /  Wu Di (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2016
ATP World Tour 2016